У моря () — американская короткометражная кинокомедия 1915 года, режиссёр Чарльз Чаплин
 У моря () — американо-германская драма 2004 года, режиссёр Кевин Спейси
 У моря () — итальянская кинокомедия 2010 года, режиссёр Алессандро Д’Алатри
 У моря () — американская драма 2015 года, режиссёр Анджелина Джоли
а также:
 У моря. Семья (1964) — картина советского и российского художника Дмитрия Жилинского